stosunki międzynarodowe – jedna z nauk społecznych
 Stosunki Międzynarodowe – kwartalnik poświęcony stosunkom międzynarodowym
 Stosunki Międzynarodowe – miesięcznik poświęcony stosunkom międzynarodowym
 Stosunki międzynarodowe – czwarty album zespołu Nocny Kochanek